Conquista est un mot espagnol et portugais signifiant "conquête". Le mot désigne :
 Conquête musulmane de l'Hispanie, par des contingents berbères sous la direction de Tariq ibn Ziyad,
 Colonisation espagnole des Amériques, par les Conquistadores, essentiellement castillans,

Toponymie 
 Conquista, une municipalité de l'État du Minas Gerais au Brésil,
 Conquista, une ville de la province de Cordoue, en Andalousie en Espagne,
 La Conquista, une municipalité du Nicaragua.

Autres 
 Conquista, un film de 1971 avec une musique de John Scott,
 La Conquista, opéra de Lorenzo Ferrero.